REM или Rem:
 REM — Rapid Eye Movement — Фаза быстрого сна.
 R.E.M. — американская рок-группа.
 REM (, Биологический эквивалент рентгена (БЭР)) — внесистемная единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения.
 REM — калибр
 Rem — Рэм — персонаж манги, аниме и фильмов Death Note.
 REM — Russian Evangelistic Ministries.
 REM —  — редкоземельные металлы.

REM также может означать:
 Оператор комментария в листингах некоторых языков программирования, например BASIC.
 Команда помещения комментариев в пакетные файлы в MS-DOS и Microsoft Windows.